Эрик Насименто де Лима (; родился 18 июля 1994 года в Нову-Репартименту, Бразилия) — бразильский футболист, нападающий клуба «Чанчунь Ятай».

Клубная карьера 
Лима — воспитанник клуба «Гояс». 7 июля 2013 года в матче против «Витории» он дебютировал в бразильской Серии А. 23 мая 2014 в поединке против «Сантоса» Эрик забил свой первый гол за «Гояс». 31 августа в матче против «Атлетико Паранаэнсе» Лима сделал хет-трик.

В начале 2016 года Эрик перешёл в «Палмейрас». 31 января в матче Лиги Паулиста против «Ботафого» он дебютировал за новую команду, заменив во втором тайме Габриэла Жезуса. 5 июля в поединке против «Спорт Ресифи» Лима забил свой первый гол за «Палмейрас».

В начале 2018 года Эрик на правах аренды перешёл в «Атлетико Минейро».

Международная карьера 
В 2013 году в составе молодёжной сборной Бразилии Эрик выиграл Турнир в Тулоне. 2015 году в составе олимпийской сборной Бразилии Эрик стал бронзовым призёром Панамериканских игр в Торонто. На турнире он принял участие в матчах против команд Канады, Перу, Уругвая и дважды Панамы. В поединках против канадцев Лима забил гол.

Достижения 
Клубные
 «Гояс»
  Чемпионат штата Гояс — 2013, 2015

  «Палмейрас»
  Чемпионат Бразилии (Серия A) — 2016
 Кубок Бразилии — 2015

Международные
  Бразилия (до 21)
  Турнир в Тулоне — 2013

  Бразилия (до 23)
  Панамериканские игры — 2015

Примечания

Ссылки 
 
 Footballzz profile

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Ботафого»
Игроки ФК «Гояс»
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»
Игроки ФК «Палмейрас»